Shromáždění může označovat:

 Národní shromáždění
 Federální shromáždění
 Shromáždění hlav států Africké unie
 Abchazské lidové shromáždění
 Spolkové shromáždění
 Ruský zemský sněm (Zemskij sobor)

Související články 
 Svoboda shromažďovací
 Sobor (shromáždění)

Externí odkazy